Frölunda socken kan syfta på:

 Västra Frölunda socken i Askims härad
 Östra Frölunda socken i Kinds härad